Nevado Pan de Azúcar; een berg in Colombia
 Pan de Azucar (eiland); een eiland van de Filipijnen